|-
| 159401 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 159402 - ||  || 14 ianuarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159403 - ||  || 10 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159404 - ||  || 19 martie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159405 - ||  || 13 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159406 - || 1999 KO || 16 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 159407 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159408 - ||  || 12 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159409 Ratte || 1999 OJ || 16 iulie 1999 ||  || 
|-
| 159410 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159411 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159412 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159413 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159414 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159415 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159416 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159417 - ||  || 9 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159418 - ||  || 8 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159419 - ||  || 30 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159420 - ||  || 30 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 159421 - ||  || 8 octombrie 1999 ||  || , 
|-
| 159422 - ||  || 3 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 159423 - ||  || 10 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159424 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159425 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159426 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159427 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159428 - ||  || 31 octombrie 1999 || Oaxaca || 
|-
| 159429 - ||  || 31 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159430 - ||  || 30 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 159431 - ||  || 2 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159432 - ||  || 2 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159433 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159434 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159435 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159436 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159437 - ||  || 11 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159438 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 159439 - ||  || 5 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159440 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159441 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159442 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159443 - ||  || 10 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159444 - ||  || 13 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 159445 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159446 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159447 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159448 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159449 - ||  || 10 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159450 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159451 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159452 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159453 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 159454 - ||  || 26 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159455 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159456 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159457 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159458 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159459 - || 2000 KB || 22 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159460 - ||  || 28 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 159461 - || 2000 OR || 23 iulie 2000 || Reedy Creek || 
|-
| 159462 - ||  || 24 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159463 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159464 - ||  || 2 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159465 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159466 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159467 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159468 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159469 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159470 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159471 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159472 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159473 - || 2000 RB || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159474 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159475 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159476 - ||  || 9 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159477 - || 2000 SE || 17 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159478 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159479 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159480 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159481 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159482 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159483 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159484 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159485 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159486 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159487 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159488 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159489 - ||  || 26 septembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 159490 - ||  || 3 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159491 - ||  || 4 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159492 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159493 - || 2000 UA || 17 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159494 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159495 - ||  || 30 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159496 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159497 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159498 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159499 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 159500 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-